Simmonds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Simmonds
 Peter Lund Simmonds